In 2019 werd het 94ste Campeonato Catarinense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 17 januari tot 21 april. Avaí werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Totaalstand

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2019